Seznam polkov z zaporedno številko 199.

Seznam 
 Pehotni
 199. pehotni polk (ZDA)
 199. strelski polk (ZSSR)
 199. pehotni polk (Wehrmacht)
 199. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 199. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 199. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 199. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi